Болотбек Эсентаевич Шерниязов, Болот Шер (; 1 мая 1959, с. Пушкино, Таласский район, Киргизская ССР — 21 июня 2020, Бишкек, Киргизия) — киргизский государственный деятель. Министр внутренних дел Временного правительства Киргизии (2010). Генерал-лейтенант милиции.

Биография 
После окончания в 1977 г. ПТУ-78 г. Москвы работал каменщиком СУ-67 треста Мосстрой № 14. С 1979 по 1982 г. работал штамповщиком Московского машиностроительного завода «Салют», затем слесарем завода им. Ленина.

В 1988 г. окончил Фрунзенскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем был направлен в органы МВД Киргизской ССР, в которых служил до 1991 г.

С 1991 г. находился в отставке, руководил частной фирмой.

С 1994 г. — депутат Уч-Коргонского сельского Совета народных депутатов Манасского района Таласской области. В 2000 г. был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В июле 1998 г. был избран президентом республиканской федерации «Кок Бору», с 2001 г. — генеральный секретарь Международной Федерации «Кок Борү».

С 2005 г. — депутат и заместитель председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики третьего созыва.

В 7 апреля 2010 г. после Революции в Киргизии был назначен министром внутренних дел временного правительства Киргизии. В связи с болезнью его обязанности временно исполнял первый заместитель министра Бактыбек Алымбеков.

С 10 ноября 2010 г. — депутат Жогорку Кенеша 5 созыва по списку оппозиционной партии «Ата-Мекен».

С июня 2011 г., выступая перед парламентом как бывший министр внутренних дел извинился перед родственниками погибших в Ошских событиях июня 2010 г. Предложил снять с себя звание генерал-лейтенанта милиции, временно снять с себя депутатский иммунитет. Одновременно обратился к председателю партии «Ата-Мекен» с просьбой вывести его из состава Политического совета партии и приостановить членство в партии.

Награды и звания 
Медаль «Древо дружбы» (МПА СНГ, 2003)

Примечания

Ссылка 
 Биография Шерниязова

Депутаты Жогорку Кенеша
Министры внутренних дел Киргизии